Bronisław Kazimierz Przybylski
 Czesław Przybylski
 Marcin Przybylski
 Jacek Idzi Przybylski
 Jacek Przybylski (piłkarz)
 Jerzy Przybylski
 Kazimierz Przybylski
 Krzysztof Przybylski (ur. 1971)
 Mateusz Przybylski
 Michał Przybylski (koszykarz)
 Michał Przybylski (piłkarz ręczny)
 Ryszard Przybylski
 Sławomir Przybylski
 Stanisław Przybylski
 Wacław Przybylski
 Włodzimierz Przybylski
 Wojciech Przybylski
 Zygmunt Przybylski